Кресто́вский — многозначный термин.

Известные носители 
 Крестовский, Виталий — автор-исполнитель русского шансона.
 Крестовский, Всеволод Владимирович (1840—1895) — русский поэт, прозаик, литературный критик, публицист.
 Крестовский, Игорь Всеволодович (1893—1976) — российский и советский скульптор.
 Крестовский, Ярослав Игоревич (1925—2004) — советский и российский художник.
 Крестовский, Андрей Васильевич (1906—1944) — военачальник, капитан 1-го ранга, офицер-подводник.

Псевдонимы и персонажи 
 В. Крестовский — псевдоним Надежды Дмитриевны Хвощинской, русской писательницы.
  Евгений Крестовский — персонаж фильма «Земля Санникова» (1973) снятого по мотивам одноимённого романа (1926) В. А. Обручева: в романе такого персонажа нет.

Часть названий различных топографических объектов 
 Большой Крестовский мост в Санкт-Петербурге.
 Мало-Крестовский мост в Санкт-Петербурге.
 Крестовский (Ближняя Плоская сопка) — стратовулкан на Камчатке.
 Крестовский мост в Москве

 Крестовский проспект в Санкт-Петербурге.

Другое 
 «Крестовский» — одно из предварительных названий стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

См. также 
 «Граф Крестовский» — российский телесериал, где обыгрывается сюжет романа «Граф Монте-Кристо» в современных условиях.
 Крестовская (значения)
 Крестовый
 Крестовка